Schenkenberg kan syfta på:

Personer 
 Marcus Schenkenberg (född 1968), svensk fotomodell.

Geografi

Tyskland 

 Groß Schenkenberg – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Schenkenberg, Uckermark – en kommun i Landkreis Uckermark i Brandenburg

Schweiz 

 Amt Schenkenberg – ett historiskt fögderi i Aargau